mini|120px| Gubbenvorst
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 1997 fand zum zweiten Mal, nach 1995, vom 17. bis 19. Oktober in der niederländischen Ortschaft Grubbenvorst in der Gemeinde Horst aan de Maas und der Provinz Limburg statt.

Geschichte 
Nach 10 Jahren wurde wieder eine Dreiband-WM mit UMB und BWA Spielern durchgeführt. Es wurden aber nur vier Spieler von der BWA freigegeben. Und der BWA Profi Schwede Torbjörn Blomdahl stellte auch sofort zwei neue offizielle Weltrekorde auf. Als erster Spieler schaffte er einen Generaldurchschnitt GD von mehr als zwei Punkten. Die neue Bestmarke lag jetzt bei 2.015 Beim Einzeldurchschnitt (ED) konnte er seinen eigenen Rekord von 2,812, den er aber bei einem Weltcup Turnier der BWA aufstellte, egalisieren. Insgesamt war es die Weltmeisterschaft mit den besten Turnierdurchschnitt(1,289) aller Zeiten. Im Spiel um Platz 3 gewann der Italiener Marco Zanetti gegen den Franzosen Jean Christophe Roux seine erste WM-Medaille durch einen 2:0-Sieg.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Es wurde wieder komplett im KO-Modus gespielt. Bis auf das Spiel um Platz drei gingen alle Partien über drei Gewinnsätze à 15 Points.

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

1997
Karambolageveranstaltung 1997
Billardturnier in Horst aan de Maas